Cuiteensi – abitanti di Cuité (Paraíba)
Cuiteensi – abitanti di Cuité de Mamanguape